Мардж (, реже Marj) — английское женское имя, является уменьшительной формой имён Марджори, Марго и Маргарет.

Известные носительницы 
Только те женщины, которые наиболее узнаваемы под уменьшительным «Мардж», а не под своим полным именем.
 Дюсей, Мардж (1936—2020) — американская актриса.
 Пирси, Мардж (род. 1936) — американская прогрессив-активистка и писательница.
 Редмонд, Мардж (1924—2020) — американская актриса и певица.
 Чэмпион, Мардж (1919—2020) — американская танцовщица и актриса; долгожительница.

Псевдонимы
  (1904—1993; полное имя Марджори Хендерсон Буэлл) — американская художница комиксов.

Вымышленные персонажи
  — персонаж мыльной оперы «Шортланд-стрит».
 Мардж Гандерсон — главная героиня фильма «Фарго».
  — персонаж телесериала «Жители Ист-Энда».
 Мардж Симпсон — главная героиня мультсериала «Симпсоны».
 Мардж Томпсон — персонаж серии фильмов «Кошмар на улице Вязов».

См. также 
 Я женат на Мардж

Примечания 

Английские женские имена